Tíjola kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tíjola (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Tíjola (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar